Stroetmann steht für:

 L. Stroetmann, deutsches Handelsunternehmen

Stroetmann ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Stroetmann (* 1946), deutscher Rechtsanwalt
 Reinhard Stroetmann (1951–2023), deutscher Journalist, Publizist und Verleger

Siehe auch:
 Strotmann
 Strothmann